Amphoe Nang Rong (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) der Provinz Buri Ram. Die Provinz Buri Ram liegt in der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Benachbarte Landkreise (von Nordosten im Uhrzeigersinn): die Amphoe Chamni, Mueang Buri Ram, Prakhon Chai, Chaloem Phra Kiat, Lahan Sai, Pakham, Non Suwan und Nong Ki. Alle Amphoe liegen in der Provinz Buri Ram.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Nang Rong ist in 15 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 188 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Hinweis: Die fehlenden Geocodes gehören zu den Tambon, aus denen heute Amphoe Non Suwan und Amphoe Chamni bestehen, andere Tambon sind heute Teile vom Amphoe Chaloem Phra Kiat.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Stadt“-Status (Thesaban Mueang) im Landkreis:
 Nang Rong (Thai: ), bestehend aus Teilen der Tambon Nang Rong und Thanon Hak.

Es gibt eine Kommune mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Thung Saeng Thong (Thai: ) besteht aus dem gesamten Tambon Thung Saeng Thong.

Außerdem gibt es 14 „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO):
 Nang Rong (Thai: )
 Sadao (Thai: )
 Chum Saeng (Thai: )
 Nong Bot (Thai: )
 Nong Kong (Thai: )
 Thanon Hak (Thai: )
 Nong Sai (Thai: )
 Kan Lueang (Thai: )
 Ban Sing (Thai: )
 Lam Sai Yong (Thai: )
 Sap Phraya (Thai: )
 Nong Yai Phim (Thai: )
 Hua Thanon (Thai: )
 Nong Sano (Thai: )

Einzelnachweise

Weblinks 
 Website der Stadt Nang Rong (auf Thai)
 Weitere Informationen zum Amphoe Nang Rong bei amphoe.com (auf Thai)

Nang Rong